Bede (ou Bède) peut désigner :

Patronymes 
 Olga Bede (1908-1985), une femme de lettres roumaine
 Shelda Bede (1973-), une joueuse de beach volley brésilienne

Prénoms 
 Bede Durbidge, un surfeur australien
 Bède le Vénérable, un moine et lettré anglo-saxon

Toponymes 
 Bede, une communauté du Manitoba

Autres 
 Bède de Saint-Pétersbourg, manuscrit anglo-saxon
 Adam Bede, le premier roman de George Eliot

Homonymie de patronyme